SKP Słupca – Słupecki Klub Piłkarski Słupca, drużyna piłkarska występująca w Lidze Międzyokręgowej, w grupie Kalisz-Konin. Jest następcą klubu piłkarskiego Pogoń Słupca. SKP rozgrywa mecze na stadionie miejskim. Do dyspozycji ma także boisko treningowe - "ORLIK", wybudowane w październiku 2008 roku.

Historia 
Klub piłkarski Pogoń Słupca powstał w 1964 w Słupcy w ramach Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Słupca, prowadzącego także sekcje bokserską, koszykarską, tenisową i siatkarską. Klub swoje mecze rozgrywał od początku powstania na Stadionie Miejskim w Słupcy.

W latach 1978-1988 klub nosił nazwę MKS Budowlani. Po tym okresie powrócił do starej nazwy, pod którą funkcjonował aż do 1999, tj. do momentu jego rozwiązania. Następcą Pogoni został klub SKP Słupca.

Największym sukcesem Pogoni Słupca była gra w III lidze. W tym okresie w drużynie rozpoczynał karierę m.in. Damian Augustyniak. Piłkarzami SKP Słupca byli m.in. David Topolski i Michał Goliński (były reprezentant Polski).

SKP Słupca w sezonach ligowych

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kluby piłkarskie w województwie wielkopolskim
Sport w Słupcy